Ermida de Nossa Senhora das Mercês pode referir-se a:

 Ermida de Nossa Senhora das Mercês, ermida na freguesia de Calhetas, concelho da Ribeira Grande, nos Açores.
 Ermida de Nossa Senhora das Mercês, ermida na freguesia de Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo, nos Açores.
 Ermida de Nossa Senhora das Mercês, São Mateus da Calheta, ilha Terceira.

Ver também 
 Igreja de Nossa Senhora das Mercês, uma desambiguação

Desambiguação